Rull es un apellido y un topónimo catalán. Puede referirse a:

Toponimia 
 El Rull, masía del término municipal de Bigas y Riells (provincia de Barcelona);
 Ca Rull, edificio del municipio de Valls (Tarragona);
 Cal Rull, edificio del municipio de Tosa de Mar (Gerona);
 Can Rull, barrio de la ciudad de Sabadell (Barcelona);
 Casa Rull, edificio modernista del arquitecto Lluís Domènech i Muntaner de la ciudad de Reus (Tarragona);
 Turó del Rull, montaña del término municipal de Bigas i Riells (Barcelona);
 Museo Casa Rull, museo de etnología de Sispony (Andorra)

Biografías 
 Rull de la Mira, sobrenombre de Pascual Cucala Mir (1816-1892), militar del bando carlista;
 August de Rull Artós (1868-1937), financiero y político;
 Baltasar Rull Villar (1901-1988), político;   
 Bartomeu Rull Cànaves (1691-1766), obispo de Malta;
 Ferran Rull (1997), actor de teatro, cine y televisión;
 Joan Rull i Queraltó (1881-1908), terrorista y confidente;
 Josep Rull i Andreu (n. 1968), abogado y político nacionalista catalán;
 Pere Rull i Trilla (1856-1921), jurista.

Apellidos catalanes